Lilliu ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Lilliu (1914–2012), italienischer Archäologe
 Pierrick Lilliu (* 1986), französischer Pop-/Rocksänger